Kumonga, een kaiju van de Japanse studio Toho
Kumonga (geslacht), een geslacht van kreeftachtigen uit de klasse van de Remipedia (ladderkreeftjes)